Рошня:
 Рошня — река в России, протекает в Чеченской Республике.
 Рошня — деревня в Советском районе Республики Марий Эл, Россия.